HES est un sigle qui peut désigner :

 haute école spécialisée, en Suisse, un type d'établissement d'enseignement supérieur, caractérisé par de petites classes et des cursus orientés vers le développement de compétences professionnelles ;
 Homosexualités et socialisme, une association de réflexion et de propositions sur les questions LGBT ;
 Home Entertainment Suppliers, un distributeur australien de jeux vidéo.